Vesta kan syfta på

 Vesta – eldens gudinna i romersk mytologi
 4 Vesta – en av de fyra största asteroiderna i asteroidbältet
 Vesta-asteroid – en grupp asteroider
 Vesta Skadeförsäkring – ett försäkringsbolag
 IF Vesta – en idrottsförening i Uppsala, Sverige
 Vesta (namn) – ett namn

Se även
 Vestas